Methanolobus — род архей из семейства Methanosarcinaceae, метаногены.

Классификация 
На июнь 2017 года в род включают 8—9 видов:
 
 
 
 
  — отсутствует в

Примечания 

Methanosarcinaceae
Роды архей